Russlandfeldzug steht für:

 Russlandfeldzug Karls XII. (1708–1709) im Großen Nordischen Krieg
 Russlandfeldzug 1812 der Grande Armée Napoleons
 Russlandfeldzug im Ersten Weltkrieg, siehe Ostfront (Erster Weltkrieg)
 Russlandfeldzug 1941, der Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten auf die Sowjetunion im Sommer 1941, siehe Deutsch-Sowjetischer Krieg

en:Russian Campaign (disambiguation)